Lanfiéra ou Lanfièra peut désigner :

Burkina Faso 
 Lanfièra, un département et une commune rurale de la province du Sourou ;
 Lanfièra, le village chef-lieu du département et la commune rurale de Lanfièra ;
 Lanfièra, un village du département et la commune rurale de Bama ;
 Lanfiéra, un village du département et la commune rurale de Doumbala ;
 Lanfièra, un village du département et la commune rurale de Fô ;
 Lanfiéra, un village du département et la commune rurale de Kangala ;
 Lanfièra, un village du département et la commune rurale de Péni ;
 Lanfiéra, un village du département et la commune rurale de Safané ;
 Lanfiéra, un village du département et la commune de urbaine Solenzo ;
 Lanfiéra, un village du département et la commune rurale de Toéni ;
 Lanfiéra-Koura, un village du département et la commune rurale de Sono ;
 Lanfièra-Koura, un village du département et la commune de rurale Dandé.